M5 puede referirse a:
 M-V, cohete japonés de 1997.
 Dassault Mirage 5, un avión de combate de 1967.
 BMW M5, la versión deportiva del BMW Serie 5.
 Cúmulo globular M5, un cúmulo globular que se encuentra en la constelación de Serpens (quinto objeto del catálogo Messier).
 M5 Industries, una empresa de efectos visuales.
 Sord M5, un ordenador doméstico japonés de 1982.
M5, una variante del M3 Stuart, un carro de combate ligero estadounidense de la Segunda Guerra Mundial.